Capitania-geral —  divisões administrativas dos antigos territórios ultramarinos do Império Espanhol e do Império Português, à frente das quais estava um capitão-general

 Capitanias do Brasil — divisões territoriais do período colonial do Brasil

 Capitania do porto - divisão administrativa da Marinha com funções de polícia e controle dos portos.

 Capitania - Navio-almirante, navio-chefe ou capitânia ou capitania - navio onde se encontra o oficial general ou o comandante geral de operações navais e que lidera uma esquadra ou divisão de combate individual